Qarabaldır – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian
 Qarabaldır – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian